William Hooker peut désigner :

 William Hooker (1779-1832), un botaniste dont l'abréviation officielle est W.Hook. ;
 Sir William Jackson Hooker (1785-1865), un célèbre botaniste dont l'abréviation officielle est Hook. ;
  (1946-), un batteur et compositeur américain de jazz.